Нингуно, Гасолинера има више значења:

 Нингуно, Гасолинера (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Гасолинера (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику